Илья́ Га́лкин:
 Галкин, Илья Саввич (1898—1990) — советский учёный и общественный деятель, доктор исторических наук.
 Галкин, Илья Савич (1860—1915) — русский художник.